Plikopartycja – plik wykorzystywany w charakterze dysku twardego lub partycji („udający” urządzenie pamięci masowej).

Formaty plików komputerowych

en:Disk image#Virtualization